Op (ang. OP – original poster, czyli oryginalny twórca) – osoba, która jako pierwsza opublikowała dany wątek na forum dyskusyjnym lub w przypadku mediów społecznościowych – post albo tweet.  Wyraz odmienny.

Przypisy 

Usenet